Oroszország
Zelenogorszk – zárt közigazgatási egység (ZATO) a Krasznojarszki határterületen
Zelenogorszk – Szentpétervárhoz tartozó város
Zelenogorszk – település Mariföld Morki járásában